Albert I., kralj Njemačke
 Albert I. od Monaka
 Albert I., pruski vojvoda
 Albert I., kralj Belgije